ASL puede referirse a:

 ASL (A Static Lullaby), banda de música formada en Chino Hills, California.
 ASL, Adobe Source Libraries, conjunto de bibliotecas en C++ desarrolladas por Adobe.
 ASL, código OACI de Air Serbia.
 ASL Airlines Ireland, aerolínea de carga.
 AfreecaTV StarCraft League, es una serie de torneos fuera de línea de StarCraft: Remastered.
 Lengua de signos americana (American Sign Language), lengua de señas dominante en Estados Unidos.